А́льбрехт V:

 Альбрехт V (1397—1439) — герцог Австрии
 Альбрехт V (1528—1579) — герцог Баварии
 Альбрехт VI (1418—1463) — эрцгерцог Австрийский